Alt Prerau oder Alt-Prerau ist der Name folgender Orte:

 Alt-Prerau (Gemeinde Wildendürnbach), Katastralgemeinde der Gemeinde Wildendürnbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Gutshof Alt-Prerau, ebenda
 früherer Name der Gemeinde Přerov nad Labem, Středočeský kraj, Tschechien